Provence lehetséges jelentései
 Provence (történelmi régió) (ejtsd: [pʁɔ.vɑ̃s]): földrajzi-kulturális régió és történelmi tartomány Délkelet-Franciaországban, Okszitánia része (provanszál nyelven  Provença / Prouvènço)
 Provence-Alpes-Côte d’Azur: közigazgatási egység Dél-Franciaországban, melynek része az egykori Provence tartomány is
 Provence (Vaud): svájci település Vaud kantonban
 Provence (metróállomás): a lausanne-i metró állomása (az Avenue de Provence-nál)

Hasonló hangzású kifejezések
 Provins (ejtsd [pʁɔ.ˈvɛ̃]): franciaországi város Seine-et-Marne megyében
 Province (ejtsd [pʁɔ.vɛ̃s]): latin eredetű francia szó, jelentése provincia, tartomány, vidék